Portunion är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Giard och Bonnier 1887. Portunion ingår i familjen Entoniscidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Portunion